Superbus (bus), een vervoermiddel en vervoerconcept voor hogesnelheids-busvervoer.
Superbus (cognomen), een Romeinse naam.
Tarquinius Superbus, een Romeinse koning.
Superbus (berg), in Australië.
Superbus (band), een Franse popgroep.